Alfred Schütz, filòsof i sociòleg austríac.
 Heinrich Schütz, organista i compositor alemany.